Язеп Мединьш, Язеп (Язепс) Мединьш (латис. Jāzeps Mediņš; 13 лютого 1877, Каунас — 12 червня 1947, Рига) — латвійський композитор і диригент, заслужений діяч мистецтв.
 Яніс Мединьш (латис. Jānis Mediņš; 9 жовтня 1890, Рига — 4 березня 1966, Стокгольм) — латвійський композитор і диригент.